Товатыль-Кы:

Реки
 Тотватылькы (приток Лимпыпитылькы)
 Тотватылькы (приток Пюлькы)